Ладлэм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ладлэм, Роберт (1927—2001) — американский писатель, автор многих бестселлеров, актёр и продюсер.
 Ладлэм, Скотт (род. 1970) — австралийский политический и государственный деятель